Мэттью Робинсон, Мэтт Робинсон или Мэт Робинсон:
 Робинсон, Мэк (1914—2000) — американский легкоатлет.
 Робинсон, Мэт (род. 1986) — канадский хоккеист.
 Робинсон, Мэтт  (1907—1987) — английский футболист.
 Робинсон, Мэтт  (род. 1974) — английский футболист.
 Робинсон, Мэтт  (1937—2002) — американский актёр.